Hussein El-Sayed ist der Name folgender Personen:

* Hussein El-Sayed (Fußballspieler, 1964) (* 1964), ägyptischer Fußballtorhüter 
 Hussein El-Sayed (Fußballspieler, 1991) (* 1991), ägyptischer Fußballspieler